Under den samme himmel er en dansk dokumentarfilm fra 2013 instrueret af Ditte Haarløv Johnsen.

Handling 
De deler en drøm om et bedre liv i Europa. Den unge Harouna, der har forladt kone og barn i håb om at finde en fremtid for dem alle i Mauretanien. En flok asylansøgere, der lever i fængselslignende forhold i Italien. Og Thelmader i København kæmper for overlevelsen. En fortælling om drømme og håb, der subtilt nuancerer de historier om såkaldte illegale indvandrere, som vi ellers mødes med.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Dokumentarfilm fra Danmark
Danske film fra 2013